Голландська футбольна Ередивізі 2017—2018  — 62-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіонат стартував 11 серпня 2017. ПСВ за три тури до закінчення чемпіонату здобув титул чемпіона країни.

Команди учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Станом на 06.05.2018.

Результати матчів 

Станом на 06.05.2018.

Тур за туром 

Станом на 06.05.2018.

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири 

Станом на 06.05.2018.

Хет-трики 

Станом на 06.05.2018.

Покери 

Станом на 06.05.2018.

Плей-оф Ліги Європи

Півфінали 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/12 травня 2018

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/19 травня 2018

|}

Плей-оф за право грати в Ередивізі

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/5 травня 2018

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/13 травня 2018

|}

Третій раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/20 травня 2018

|}

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ередивізі на soccerway 

Чемпіонат Нідерландів з футболу
Нідерланди
Нідерланди
2017 у нідерландському спорті
2018 у нідерландському спорті